Ленгерих — населённые пункты в Германии:

 Ленгерих (Вестфалия) (город)
 Ленгерих (Эмсланд) (коммуна)